Williams-Renault FW17, in njegova izboljšana verzija FW17B, je Williamsov dirkalnik Formule 1, ki je bil v uporabi v sezoni 1995, ko sta z njim dirkala Damon Hill in David Coulthard. Hill se je za naslov ponovno boril z Michaelom Schumacherjem, toda zaradi več dirkaških napak je Hill na koncu v dirkaškem prvenstvu močno zaostal za Nemcem. FW17 je bil hiter dirkalnik, ki je osvojil kar dvanajst najboljših štartnih položajev na šestnajstih dirkah, toda Hill in Coulthard sta jih izkoristila za zmago le petkrat. Williams je na koncu osvojil drugo mesto v konstruktorskem prvenstvu z 112-imi točkami.

Popolni rezultati Formule 1
(legenda) (Odebeljene dirke pomenijo najboljši štartni položaj)

FW17
Dirkalniki Formule 1 v sezoni 1995